Az 1998-as MotoGP-világbajnokság volt a jubileumi, 50. gyorsaságimotoros-világbajnoki szezon.

Összefoglaló

A Honda és Mick Doohan folytatta a dominanciát. A versenyző 8 versenyt nyert meg, míg csapata egy híján az összeset. Bár a szezon nagy meglepetéssel indult, Max Biaggi nyert, Doohan a szezont 4 egymást követő győzelemmel fejezte be, és magabiztosan lett ötödször is világbajnok.

A 250-es világbajnokság hatalmas küzdelmet hozott. Az utolsó versenyre hárman (Harada, Capirossi és Rossi) is a végső győzelemre esélyesként érkeztek. Végül, bár a futamot Rossi nyerte, a világbajnok három pont előnnyel mégis Capirossi lett.

A nyolcadlitereseknél szintén hárman küzdöttek a végső győzelemért, a befutó Szakata Kazuto lett.

Versenyek

Az 500 cm³ végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Résztvevők

MotoGP-szezonok